666 kan syfta på:

 666 – ett år i den gregorianska kalendern
 666 (tal) – ett tal
 666 – ett tal i Uppenbarelseboken 13:18 i Nya Testamentet, se vilddjurets tal

Musik 
 666 (musikgrupp) – en tysk musikgrupp 
666 (Aphrodite's Childs album) – ett musikalbum från 1972 av Aphrodite's Child
6:66 Satan's Child – ett album från 1999 av det amerikanska metalbandet Danzig
666 (Hyde album) –  ett album från 2003 av musikern Hideto Takarai
666 (musikalbum) – ett livealbum av Billy Talent